

Patronyme 

 Ilona Vusovich (1982- ) est une athlète biélorusse, pratiquant le 400 et le 800 m. 
 Sviatlana Vusovich (1980- ) est une athlète biélorusse, spécialiste du 400 m et 800 m.